Shaw Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Shaw Farm (Ohio), ID-Nr. 74001405
 Shaw Farm (Wisconsin), ID-Nr. 76000052